Jungwirth je příjmení více osob:

 František Jungwirth (1920–1997) – překladatel a redaktor
 Jiří Jungwirth (1921–1959) – český režisér
 Pavel Jungwirth (* 1966) – český fyzikální chemik
 Stanislav Jungwirth (1930–1986) – český atlet
 Tomáš Jungwirth (1942–1998) – český atlet a sportovní komentátor
 Tomáš Jungwirth (fyzik) (* 1967) – český fyzik

ženský tvar
 Anna Jungwirthová (1900–1954) – československá politička